Jimmie Ölvestad (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior dans la Division 1 avec le Huddinge IK en 1997-1998. Il est choisi au troisième tour en quatre-vingt-huitième position par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Il découvre cette année-là, l'Elitserien avec le Djurgården Hockey. Il remporte le Trophée Le Mat 2000 et 2001. Le , il marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey lors de sa première partie avec le Lightning face aux Islanders de New York. Il revient au Djurgården en 2004 et est nommé capitaine de l'équipe en 2006. Il met un terme à sa carrière en 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Huddinge IK || Suède Jr. .|| 40|| 15|| 16|| 31|| || || || || || 
|-
| 1997-1998|| Djurgården Hockey || Suède jr. || 10|| 3|| 3|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Huddinge IK|| Division 1|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 44|| 2|| 4|| 6|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1999-2000|| Djurgården Hockey || Elitserien || 50|| 6|| 3|| 9|| 34|| 13|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2000-2001|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 50|| 7|| 8|| 15|| 79|| 16|| 7|| 2|| 9|| 14
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 74|| 3|| 11|| 14|| 24|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lightning de Tampa Bay || LNH|| 37|| 0|| 3|| 3|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Falcons de Springfield|| LAH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 13|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 76|| 7|| 14|| 21|| 56|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 46|| 4|| 8|| 12|| 89|| 12|| 0|| 1|| 1|| 47
|-
| 2005-2006|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 50|| 10|| 9|| 19|| 90|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 54|| 9|| 13|| 22|| 104|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 37|| 3|| 4|| 7|| 111|| 5|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 41|| 1|| 9|| 10|| 101|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 48|| 17|| 14|| 31|| 54|| 16|| 6|| 5|| 11|| 10
|-
| 2010-2011|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 34|| 7|| 5|| 12|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 48|| 13|| 11|| 24|| 83|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Djurgården Hockey || Allsvenskan || 45|| 8|| 6|| 14|| 71|| -|| -|| -|| -|| -

| 111|| 3|| 14|| 17|| 40|| || || || ||

Au niveau international 

| 1999 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 8|| +10||align="left"| Cinquième place
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1980
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Attaquant de hockey sur glace